Rockstar kan syfta på

 Rockstar (album) – ett albumet av Bosson
 Rockstar (energidryck) – en dryck
 Rockstar (radiostation) - en radiostation i Umeå
 Rockstar (sång) – en sång av Nickelback
 Rockstar (sång av Post Malone) – en sång av Post Malone
 Rockstar Games – ett spelföretag